Brytning kan avse:

 Brytning (språk) – en person talar ett andraspråk med avvikande språkljud, språkrytm och intonation
 Vokalbrytning – en diftongering av en vokal
 Brytning eller Refraktion – ett optiskt fenomen
 Brytning (servett) – ett sätt att vika och forma en servett
 Gruvbrytning – en plats där man bryter malm och mineral, se gruvdrift
 Armbrytning eller Armsport - slags sport
 Brytning (sport)